Zhaxi bezeichnet:

 Zhaxi (Weixin) (扎西镇), Großgemeinde im Kreis Weixin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhaxi (Chengguan) (扎细街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengguan von Lhasa, Tibet
 Zhaxi-Insel, Insel im See Pagsum Co, Tibet